Karaçay (türkisch: „schwarzer Tee“ oder „dunkler Bach“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Karaçay (Honaz), Kleinstadt in der Provinz Denizli
Karaçay (Tercan), Dorf in der Provinz Erzincan

Karaçay bezeichnet:
 eine Turksprache im Kaukasus, siehe karatschai-balkarische Sprache (türk. Karaçay-Balkarca)
 eine Republik im südlichen Teil des europäischen Russland, siehe Karatschai-Tscherkessien (türk. Karaçay-Çerkezya)
 eine turksprachige Ethnie im Kaukasus, siehe Karatschaier (türk. Karaçaylar)